Gatt steht für:

 Gatt, in der Seemannssprache eine Öffnung oder ein Loch

Gatt ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Gatt (* 1966), schottischer Badmintonspieler
 Austin Gatt (* 1953), maltesischer Politiker
 Giuseppe Gatt (* 1933), italienischer Kunstkritiker
 Hans Gatt (* 1958), österreichischer Langdistanz-Musher
 Joseph Gatt (* 1974), britischer Schauspieler
 Joshua Gatt (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Juri Gatt (* 2001), österreichischer Rennrodler
 Lawrence Gatt (* 1941), maltesischer Schriftsteller und Politiker
 Stefan Gatt (* 1970), österreichischer Bergsteiger und Fotograf
 Walter Gatt (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ)

GATT steht als Abkürzung für:

 General Agreement on Tariffs and Trade, siehe Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
 Generic Attribute Profile von Bluetooth BLE, siehe Bluetooth Low Energy#Profile

Siehe auch:

 Gat
 Gadd